Эмми Каролина Раппе (,  — ) — шведская медсестра и директор школы сестёр милосердия. Одна из пионеров и родоначальников системы обучения медицинских сестёр в Швеции.

Родилась в знатной семье барона Адольфа Фредерика Раппе и Ульрики Катарины Вильгельмины Хаммаршёльд. Была признана подходящей кандидатурой среди тех, кто мог бы основать в Швеции собственную школу для обучения профессиональных сестёр милосердия, для чего в 1866 году её отправили учиться в Школу сестёр милосердия и акушерок Флоренс Найтингейл при больнице Святого Фомы в Лондоне.

В 1867-м году вернулась в Швецию, обучалась в Сальгренской больнице (Sahlgrenska sjukhuset) и в других клиниках Стокгольма, после чего её назначили главной медсестрой и директором незадолго до этого открытой школы сестёр милосердия в Уппсале. В 1877 году перевелась в центральную больницу Уппсалы. После выхода на пенсию в 1886 году занималась инспектированием больниц.

Удостоена золотой медали за выдающиеся заслуги в шведской культуре — Иллис Кворум (1895).

Примечания

Ссылки 
 Läs mer om denna pionjär
 Österberg, Carin et al., Svenska kvinnor: föregångare, nyskapare. Lund: Signum 1990. (ISBN 91-87896-03-6)
 http://www.ub.gu.se/fasta/laban/erez/kvinnohistoriska/tidskrifter/idun/1896/pdf/1896_44.pdf

Дворянство Швеции
Медики XIX века
Медсёстры
Медики Швеции
Награждённые медалью Иллис кворум
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона